Сохаг:

 Сохаг — город в центральном Египте, в среднем течении Нила, центр одноименной провинции.
 Сохаг  — мухафаза в Арабской Республике Египет.